Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2021 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand auf Grund der COVID-19-Pandemie vom 10. bis 13. Januar 2021 in Doha (Katar) statt, die Qualifikation der Frauen wurde in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) ausgetragen.

Seit 2019 wird im Tie-Break des dritten Satzes beim Stand von 6:6 mindestens bis 10 gespielt. Danach muss der Gewinner wie zuvor zwei Punkte Vorsprung haben.

Nach der Qualifikation reisten neben den 16 Qualifikanten zusätzlich noch sechs Ersatzspieler nach Melbourne und begaben sich zusammen mit allen Hauptfeldteilnehmern in eine 14-tägige Quarantäne.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Herreneinzel (Qualifikation)
2021